Бјевр може да се односи на:

 Бјевр (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Бјевр (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бјевр (Есон), насељено место у Француској, у департману Есон